Єронім, або Ієронім — чоловіче ім'я, що походить від , «святе ім'я».

Відомі носії:
 Ієронім Стридонський — християнський святий
 Ієронімус Босх — нідерландський художник